Além do Horizonte (álbum) - álbum do cantor e compositor brasileiro Gui Rebustini
Além do Horizonte (canção) - canção escrita pelos cantores brasileiros Erasmo Carlos e Roberto Carlos
Além do Horizonte (escola de samba) - escola de samba extinta do Rio de Janeiro
Além do Horizonte (minissérie) - minissérie brasileira co-produzida pela TV Cultura e SESC de 2009
Além do Horizonte (peça de teatro) - peça de teatro do dramaturgo norte-americano Eugene O'Neill
Além do Horizonte (telenovela) - telenovela brasileira da Rede Globo de 2013
Más allá del horizonte - telenovela argentina do Canal 9 de 1994, exibida no Brasil com o título Além do Horizonte

Desambiguação
Desambiguações de artes